Гран-при Испании 1973 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 29 апреля 1973 года на трассе Монтжуик.

На первом европейском этапе сезона 1973 года «Scuderia Ferrari» выставила только один автомобиль с Жаки Иксом за рулём. Андреа де Адамик перешёл из «Surtees» в «Brabham», а вернувшийся в гонки Грэм Хилл занял место в одном из автомобилей «Shadow». Выигравший квалификацию Ронни Петерсон захватил лидерство после старта и шёл первым до 56 круга, когда поломка коробки передач вывела его из борьбы. Сход шведа открыл дорогу к победе Эмерсону Фиттипальди. На втором месте долгое время шёл Карлос Ройтеман, но за девять кругов до финиша у его автомобиля сломался приводной вал, и серебро досталось Франсуа Северу. Третьим неожиданно стал Джордж Фоллмер, завоевавший первый в истории команды «Shadow» подиум всего во второй гонке в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—56 Ронни Петерсон
 57—75 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании